Ломас дел Ваље има више значења:

 Ломас дел Ваље (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас дел Ваље (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас дел Ваље (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику